Хомберг може бити:

 Хомберг (Лаутерекен), општина у округу Кузел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хомберг (Ефце), град у округу Швалм-Едер, у њемачкој покрајини Хесен.
 Хомберг (Ом), град у округу Фогелсберг, у њемачкој покрајини Хесен.
 Хомберг (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.